Кристиан Рональд Саркис (; род. 25 октября 1986, Мельбурн, Виктория, Австралия) — австралийский футболист греческого происхождения, выступающий на позиции атакующего полузащитника.

В середине 2000-х годов считался надеждой австралийского футбола, но так и не смог реализовать свой потенциал.

Карьера

Клубная 
После завершения обучения в Института спорта Виктории в 2003 году Кристиан подписал контракт с клубом Национальной футбольной лиги «Саут Мельбурн» в котором выступал до закрытия лиги. С момента образования А-Лиги выступал за клуб «Мельбурн Виктори». В первом сезоне лиги вошёл в пятерку лучших ассистентов. В сезоне 2006/07 стал чемпионом А-Лиги, в финале забил 3 из шести голов в ворота «Аделаиды», а также запомнился тем что после победы поцеловал в лысину Премьер-министра Австралии Джона Говарда.

После окончания сезона 30 марта 2007 года подписал однолетний контракт с «Аделаида Юнайтед», присоединившись к своим партнерам по олимпийской сборной Брюсу Джите и Натану Бёрнсу. Уход Росса Алоизи в «Веллингтон Феникс» повысил шансы Кристиана занять место в основном составе. 28 декабря 2007 года в матче против «Сиднея» Саркис забил гол, но на протяжении матча жаловался на боль в руке, позднее он был госпитализирован с диагнозом тромбоз глубоких вен.

В мае 2008 года Кристиан подписал контракт с клубом до конца сезона 09/10. За три сезона в клубе из-за травм Саркис провел всего 33 матча. В начале сезона 10/11 он переходит в «Мельбурн Харт», но проведя всего 12 матчей за клуб и забив 2 гола 6 апреля 2012 года покинул клуб.

Позднее выступал в чемпионате штата Виктория за клубы «Хейдельберг Юнайтед», «Порт Мельбурн Шаркс» и «Булин Лайонз». После ребрендинга чемпионата в Национальную премьер-лиге Виктории подписывает контракт с клубом «Голдбурн Мэлли Санз».

Международная 
Кристиан впервые был вызван в сборную Гусом Хиддинком в рамках подготовки к Чемпионату мира 2006. Дебютировал за сборную 8 июня 2006 года в товарищеском матче против Лихтенштейна.

Также Саркис выступал за сборные своей страны всех возрастов и принимал участие в Летних Олимпийских играх 2008.

Достижения 
 Победитель А-Лиги: 2006/07

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Transfermarkt
 
 Профиль на Ultimatealeague
 Australian Player Database

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Саут Мельбурн»
Игроки ФК «Мельбурн Виктори»
Игроки ФК «Аделаида Юнайтед»
Игроки ФК «Мельбурн Сити»
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года